UPW (Ultra Pure Water) – acqua ultrapura
 UPW – Ultimate Pro Wrestling